Kadarkutska mikroregija (mađ. Kadarkúti kistérség) je mikroregija u Šomođskoj županiji u Mađarskoj.

U njoj se nalazi 23 naselja.

Sjedište mikroregije je gradić Kadarkút.

Naselja 

Hrvatska imena naselja prema.

Izvori 

Kadarkutska

Izvori 
http://www.kozlonykiado.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/mk07121.pdf